Montecurto ima više značenja:
 Montecurto, Massa-Carrara
 Montecurto, Verona